100-meterløb (også kaldet 100-meter) er den mest prestigefyldte sprintdistance inden for atletik. Den regerende olympiske mester får, udover guldmedaljen, den uofficielle titel som "Den hurtigste mand/kvinde i verden". Udendørs svarer de 100 meter til en langside på en 400-meters-atletikbane.

Større mesterskaber

Mænd 

100-meterløb har været på programmet ved alle afholdte verdensmesterskaber i atletik. Medaljevinderne fremgår af nedenstående tabel.

Atletikdiscipliner
Sprint (løbesport)